Informbiro era o modo como os iugoslavos se referiam à Terceira Internacional, a liga dos partidos comunistas. O nome, contudo, é mais utilizado para referir-se ao chamado Período Informbiro, no qual a Iugoslávia de Tito rompeu com o grupo.

 Terceira Internacional, conhecida como Informbiro na Iugoslávia.
 Ruptura Tito-Stalin, na qual a Iugoslávia e a União Soviética cortaram relações diplomáticas, também conhecida como Período Informbiro, que durou entre 1948 e 1955.

Desambiguação